Сезон 2011/2012- это 21 сезон ИзХЛ
Начался 10 ноября 2011 года и завершился 27 апреля 2012 года.

Чемпионом стала команда Маккаби победившая в финале, по буллитам, команду «Айсбергс» со счётом 2:1.

Регламент турнира 
На первом этапе команды-участницы разыграли однокруговой турнир. Затем четыре лучшие команды, с учётом личных встреч на первом этапе, разыграли,
в финальном раунде, финалистов и участников матча за третье место.

Участники 
В этом сезоне за награды боролись: чемпион Израиля прошлого сезона ХК Метула, Маккаби Метула, две команды из Ришон-ле-Циона Ришон Дэвилз и Ришон-2, 6-кратный чемпион Израиля Хоукс Хайфа, 4-кратный чемпион страны Монфорт Маалот, Айсбергс Бат-Ям, Айс Тайм Герцлия, ХК Холон и дебютант ХК Афула.

Регулярный чемпионат 

(^) Победа/поражение в овертайме

(*) Техническая победа/поражение

(**) Техническое поражение обеим командам

Финальный раунд 
При подсчёте очков учитывались личные встречи команд на предыдущем этапе.

(*) Техническая победа/поражение

Матч за 3-е место.

Финал.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Израиля на hockeyarenas.net
 Израильская хоккейная лига в сезоне 2011/2012 на newsru.co.il
 Израильская хоккейная лига в сезоне 2011/2012 на forums.internationalhockey.net

Израильская хоккейная лига
2011 год в хоккее
2012 год в хоккее